Lechetrezna puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia amygdaloides.
El nombre común de la planta Euphorbia characias.
El nombre común de la planta Euphorbia cyparissias.
El nombre común de la planta Euphorbia esula
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia hirsuta.
El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.
El nombre común de la planta Euphorbia peplis.
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta Euphorbia pithyusa.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta Euphorbia segetalis.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia terracina.